FIM Enea Gorzów Speedway Grand Prix of Poland był ostatnią, jedenastą imprezą w sezonie 2011 z cyklu Grand Prix.
Zawody odbyły się 8 października 2011 roku na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawodnicy 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Australijczyka Darcy Warda. Zawodnikami rezerwowymi byli: Bartosz Zmarzlik i Kamil Pulczyński.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 7 października o godzinie 13:00 czasu letniego.

Wyścig po wyścigu 
1. Pedersen, Kołodziej, Harris, Holta (w)
2. Hancock, Holder, Łaguta, Lindbäck
3. Ward, Jonsson, Gollob, Lindgren
4. Hampel, Bjerre, Crump, Sajfutdinow
5. Jonsson, Pedersen, Bjerre, Holder
6. Crump, Gollob, Lindbäck, Kołodziej
7. Harris, Sajfutdinow, Lindgren, Łaguta
8. Hancock, Hampel, Ward, Holta
9. Pedersen, Lindgren, Lindbäck, Hampel
10. Sajfutdinow, Kołodziej, Holder, Ward
11. Harris, Hancock, Crump, Jonsson
12. Gollob, Łaguta, Bjerre, Holta (w)
13. Ward, Pedersen, Crump, Łaguta
14. Hancock, Lindgren, Kołodziej, Bjerre
15. Holder, Gollob, Hampel, Harris (w/su)
16. Sajfutdinow, Jonsson, Lindbäck, Holta

Sędzia przerwał zawody po 16-biegu z powodu opadów deszczu.

Wyniki

Klasyfikacja końcowa sezonu 2011

Linki zewnętrzne 
 

Polska, II
2011, II
2011 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gorzowie Wielkopolskim